«Последние искатели приключений» () — кинофильм-боевик 1991 года выпуска.

Сюжет 
Байкера, по имени Джонни, члены его мотоклуба (MC) подозревают в том, что он полицейский. Байкеры убивают его жену и дочь. Джонни ожесточается и начинает мстить бывшим сотоварищам.

В ролях 
 Эрик Эстрада — Джонни
 Анджело Тиффе — Рико
 Уильям Смит — Хаммер
 Армандо Силвестри — Дэвис
 Катрин Лотнер — Анна

См. также 
 Байкеры в кинематографе

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы о байкерах
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Мексики